Agua Prieta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua Prieta, Sonora, 
 Agua Prieta (kommun), Sonora, 
 Agua Prieta, Jalisco, Acatic, 

Robotskapade Mexikoförgreningar